Циновский — фамилия.

Известные носители:
 Циновский, Диодор Иванович (1914—1999) — художник-график, карикатурист, мастер политической сатиры.
 Циновский, Леонид Яковлевич (1894—1970) — российский драматург и поэт.